Müns ist der Familienname von

 Heike Müns (* 1943), deutsche Volkskundlerin und Autorin
 Wolfgang Müns (* 1945), deutscher Germanist und Historiker

Siehe auch:
 Münz
 Müntz